Эпиде́мия (,  — «распространённый в народе», от  — на, среди и  — народ) — прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайной ситуации. Многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет.

Раздел медицины, изучающий эпидемии и методы борьбы с ними, — эпидемиология. Она изучает эпидемии как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний.

Перечень эпидемий и пандемий

Эпидемический процесс 
Эпидемический процесс заключается в непрерывной передаче заболевания (в случае инфекционного заболевания — возбудителя инфекции) в популяции. Иначе говоря, для возникновения эпидемического процесса необходимы три фактора (или условия):
 источник возбудителя инфекционного процесса или причины неинфекционного заболевания;
 механизмы передачи;
 восприимчивые к заболеванию люди (или вообще живые организмы: животные, растения).

На возникновение и течение эпидемий влияют как процессы, протекающие в природных условиях (природная очаговость, эпизоотии и т. п.), так и социальные факторы (коммунальное благоустройство, бытовые условия, состояние здравоохранения и др.).

Инфекции, источниками которых является только человек, являются антропонозами, источниками которых являются и человек, и животные, — антропозоонозами.

При всех инфекционных заболеваниях от момента заражения до появления первых видимых признаков заболевания проходит определенное время, называемое инкубационным периодом. Длительность этого периода при различных инфекциях неодинакова — от нескольких часов до нескольких лет.

Механизмы передачи возбудителя инфекции 

В зависимости от характера заболевания основными механизмами передачи возбудителя инфекции во время эпидемии могут быть:
 фекально-оральный (реализуется через водный, пищевой или контактно-бытовой путь) (например, при дизентерии и брюшном тифе);
 воздушно-капельный (например, при гриппе);
 трансмиссивный (при малярии и сыпном тифе);
 контактный (при ВИЧ-инфекции, бешенстве).

Иногда играют роль несколько механизмов передачи возбудителя инфекции. От того, каким путём он проник в организм человека, будет зависеть течение инфекционной болезни. Например, весьма различны лёгочная, кишечная и кожно-бубонная форма чумы или сибирской язвы.
Инфекционные факторы могут быть также факторами риска неинфекционных заболеваний.

Крупнейшие эпидемии 

 «Юстинианова чума» (551—580), которая возникла в Восточной Римской империи и охватила весь Ближний Восток. От этой эпидемии погибло около 100 млн человек.
 «Чёрная смерть» — эпидемия как бубонной, так и лёгочной чумы, прокатившаяся по средневековой Европе в XIV веке. Унесла жизни 100—200 миллионов человек.
 «Испанский грипп» («испанка») — в результате эпидемии после Первой мировой войны было заражено более 550 млн человек, или 30 % населения планеты. Умерло приблизительно 50—100 млн человек или 2,7—5,3 % населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества. Таким образом, летальность среди заражённых составила 10—20 %.

Эпидемии с невыясненной этиологией 
Причины некоторых эпидемий остались невыясненными, например:
 В XVI веке по Европе прокатилась волна эпидемии болезни, получившей название «Английская потливая горячка», или «Английский пот».

См. также 

 Список эпидемий и пандемий
 Психические эпидемии

Примечания

Литература 
 
 

 
Чрезвычайные ситуации